Примера Уругвая 2004 года — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Чемпионом страны стал «Данубио».

Чемпион и вице-чемпион Уругвая «Данубио» и «Насьональ», а также чемпион Лигильи 2004/05 «Пеньяроль» квалифицировались в Кубок Либертадорес 2005. «Данубио» и вице-чемпион Лигильи «Дефенсор Спортинг» попали в Южноамериканский кубок 2005.

Ход турнира 
Схема проведения чемпионата была изменена. Как и в 2001—2002 годах, первоначально игрался однокруговой отборочный турнир (Torneo Clasificatorio). Ассоциация футбола Уругвая продолжила антиспортивную политику жёсткого поощрения клубов из Интериора. Поэтому в десятку, которая затем повела борьбу за чемпионство, попали первые 8 клубов из Монтевидео, и в обязательном порядке две лучшие команды Интериора («Пласа Колония» и «Депортиво Колония»), которые на деле заняли лишь 12-е и 13-е места в отборочном турнире.

Затем первая десятка участвовала в Апертуре и Клаусуре (в каждой по 9 туров). Их победителями стали соответственно «Насьональ» и «Данубио». «Данубио» также набрал больше всех очков в общей турнирной таблице. Поэтому, после поражения в «полуфинале» плей-офф «Насьоналю» в качестве победителя Клаусуры, Данубио вновь сразился с «Насьоналем» уже на правах команды, набравшей большее количество очков и выиграл со счётом 1:0, став во второй раз в своей истории чемпионом Уругвая.

Параллельно игрался турнир на выживание. Его 8 участников сохраняли шансы побороться за участие в международных турнирах через Лигилью. В общей годовой турнирной таблице, таким образом, «Дефенсор Спортинг», не участвовавший в борьбе за чемпионство, сумел занять второе место вслед за «Данубио», и таким образом формально именно этот клуб занял итоговое третье место в чемпионате после победителей Апертуры и Клаусуры.

Таблицы

Отборочный турнир

Апертура

Клаусура

Общая 

Синим выделены команды, которые продолжили борьбу за участие в Кубке Либертадорес и Южноамериканском кубке в Лигилье.

Матчи за чемпионство 
В полуфинале играли победители Апертуры и Клаусуры
 Насьональ — Данубио — 4:1

В финале «Насьональ» сразился с лучшей командой по суммарному количеству очков, ей вновь стал «Данубио».
 Данубио — Насьональ — 1:0

«Данубио» стал чемпионом Уругвая 2004 года.

Турнир за право остаться в Примере 

Выбыли из Примеры две худшие команды Монтевидео «Сентраль Эспаньол» и «Белья Виста», а также худший клуб Интериора «Депортиво Мальдонадо». Вместо них в элиту вышли 2 лучшие команды Монтевидео из Второго дивизиона — «Ривер Плейт» (лучшая команда сезона и чемпион Апертуры) и «Рампла Хуниорс» (третья команда сезона по очкам и чемпион Клаусуры), а также лучший клуб Интериора. Им первоначально стала «Пайсанду Белья Виста», занявшая восьмое место в общей таблице, но после того как клуб не смог внести 100 тыс. долларов для участия в Примере, его место заняли земляки из ФК «Пайсанду». Эта команда заняла десятое место во Втором дивизионе.

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2004
 Чемпионат Уругвая 2004 во Втором дивизионе
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

2004
Футбол в Южной Америке в 2004 году
Спорт в Уругвае в 2004 году